Многозначный термин
 Кайрак — христианский надгробный камень с несторианскими надписями и символикой.
 Кайрак — река в Казахстане и России.
 Кайрак — каменные кастаньеты.